Leisi (gemeente), voormalige gemeente in Estland
 Leisi (dorp), kleinere plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa
 Leisi (vlek), grotere plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa
 Leisi (rivier), rivier in Estland